Rauber ist der Familienname folgender Personen:
 Rauber (Adelsgeschlecht), ein uradeliges Adelsgeschlecht in Krain und Österreich

 Andrea Rauber Saxer (* 1968), Schweizer Diplomatin
 Andreas Rauber, österreichischer Informatiker
 Andreas Eberhard Rauber (1507–1575), Hofkriegsrat und „deutscher Herkules“
 August Rauber (1841–1917), deutscher Anatom
 Christophorus Rauber (1466–1536), Bischof von Laibach (Ljubljana) 1494 bis 1536
 François Rauber  (1933–2003), französischer Pianist, Komponist, Arrangeurund Orchesterleiter
 Heinz Rauber (* 1953), deutscher Politiker (SPD), Landtagsabgeordneter in Hessen
 Helmut Rauber (* 1945), deutscher Politiker (CDU), Bundestagsabgeordneter
 Hermann Rauber (1948–2023), Schweizer Historiker und Sachbuchautor
 Karl Rauber (* 1952), deutscher Politiker (CDU), Landesminister im Saarland
 Karl Rauber (Maler) (1866–1909), Schweizer Maler
 Karl-Josef Rauber (* 1934), deutscher Erzbischof und Kardinal, emeritierter Apostolischer Nuntius
 Klaus Rauber (1940–2017), deutscher Politiker (CDU), Volkskammerabgeordneter, Bundestagsabgeordneter
 Thomas Rauber (* 1966), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Urs Rauber (* 1948), Schweizer Journalist und Schriftsteller

Rauber heißen folgende geographische Objekte:
  Ruine Rauber, Burgruine in der Gemeinde Lenningen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Raube